Мунье́са () — испанский топоним и фамилия:
 Муньеса — муниципалитет в испанской провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон).

 Муньеса Мартинес, Марк (род. 1992) — испанский футболист.
 Руэте Муньеса, Хулиан (1887—1939) — испанский футболист, тренер, арбитр и спортивный деятель.

См. также 
 Муньос
 Муньис